Tour peut faire référence à :

Toponymes

Tour, hameau de la commune de Durbuy.

Le Tour-du-Parc, commune du Morbihan ;
 Tour-de-Faure, commune du Lot ;
 Tour-en-Bessin, commune du Calvados ;
 Tour-en-Sologne, commune de Loir-et-Cher ;
 La Tour-du-Pin, commune de l'Isère ;
 La Tour, commune de Haute-Savoie.
 La Tour-sur-Orb, commune du département de l'Hérault

La tour de Boussine, sommet des Alpes valaisannes.

Construction 

 Tour : un bâtiment en hauteur, plus haut que large :
 tour de fortification : fortification (tour de guet, tour de garde, tour de défense, etc.). Voir par exemple la tour Monréal ;
 clocher-tour et tour-lanterne : dans une église ;
 Tour : un immeuble de grande hauteur, abritant des bureaux, des logements, hôtel, centre commerciaux par exemple ;
 Maison-tour : édifice typique de la fin du Moyen Âge (défensif) et du début de la Renaissance (résidentiel et ostentatoire), particulièrement en Italie centrale ;
 Tour autoportante (tour Eiffel, tour de Tōkyō, tour CN, tour radio de Berlin, tour de télévision de Kiev, etc.) ;
 Tour d'observation.
 Tour de siège, engin de siège.

Mobilier 

 Tour : armoire cylindrique sur pivot des parloirs de couvents de religieuses contemplatives, permettant par l'ouverture qui s'y trouve, de faire passer des objets de la zone extérieure du parloir à la zone sous clôture sans qu'il y ait de contact, même visuel, entre la religieuse et son visiteur. Le tour a donné son nom à la religieuse qui en est responsable: la 'sœur tourière'.
 Tour d'abandon : armoire tournante aménagée dans l'épaisseur d'une façade, permettant d’abandonner discrètement et anonymement un nouveau-né ;
Une tour est un type d'étendoir.

Science et technique 

 Mathématiques
 Tour complet, une rotation complète.
 

 Outillage
 Tour : mécanisme ou une machine-outil qui permet et de fabriquer des formes dites « de révolution » en faisant tourner une pièce autour d'un axe.
 Tour automatique
 Tour à bois
 Tour de potier
 Tour d'outilleur
 Tour frontal
 Tour revolver
 Tour vertical
 Industrie
 Tour de distillation fractionnée : dans une raffinerie.
 Matériel informatique
 Tour, un format de boîtier pour l'unité centrale d'un poste informatique.
 Aéronautique
 Tour de contrôle : bâtiment surélevé d'où s'effectue une partie du contrôle local d'aérodrome.
 Météorologie
 Tour convective, un cumulonimbus de grande épaisseur des régions tropicales associé à un cyclone tropical qui transperce la tropopause et atteint le bas de la stratosphère.

Informatique

 Une tour peut désigner une unité centrale.

Jeux 
 tour de jeu : paire de coups alternativement joués par un joueur et son adversaire dans les jeux à deux joueurs.
 Tour : aux échecs, une pièce capable de se mouvoir horizontalement et verticalement ;
 Tours de Hanoï : un jeu de réflexion mathématique.

Sport et tourisme 

 Tour : en tourisme et en sport, un circuit formant une boucle fermée.
Au XVIIIe siècle, la mode du Grand Tour, qui a donné par dérivation le mot « tourisme » puis l'anglicisme tour operator, organisateur de tours (voyagiste ou tour-opérateur) ;
En cyclisme, une course à étapes, généralement organisée au sein d'un pays
Les trois grands tours sont :
le Tour de France
le tour d'Italie
le tour d'Espagne
mais aussi
le tour du Portugal
le tour d'Allemagne
le tour de Pologne
le tour du Danemark
le tour de Norvège
le tour des Émirats arabes unis
le tour de Catalogne
le tour de Romandie
le tour du Pays basque
le tour de Californie
Certaines de ces courses sont courues en une seule journée :
le tour des Flandres
le tour de Lombardie
 Tour de chute : un type d'attraction basé sur la chute libre.

Voir aussi 

 
  (en roumain)